

Населені пункти та їхні частини

 Янішув — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Янішув — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Янішув — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Янішув — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Янішув — частина села Леґніцьке-Поле в гміні Леґницьке Поле Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки